

Aziende 
Amstel, nota marca di birra olandese
Amstel, casa editrice olandese
Amstel, nota ditta di motori de L'Aia
Amstel, nota ditta di motori di Naarden
Amstel, nota ditta di motori di Stokvis

Geografia 
Amstel, fiume dei Paesi Bassi

Ouder-Amstel, comune dell'Olanda Settentrionale
Nieuwer-Amstel, comune dell'Olanda Settentrionale, ora chiamato Amstelveen

Nautica 
Hr. Ms. Van Amstel, dragamine olandese del 1937
Hr. Ms. Van Amstel, fregata olandese del 1950
Hr. Ms. Van Amstel, fregata olandese del 1993

Persone 
Anne van Amstel, scrittrice olandese
Hans van Amstel, scrittore olandese
Jan van Amstel, ufficiale di marina
Jan van Amstel, pittore fiammingo
Kees van Amstel, cabarettista olandese

Altro 
Station Amsterdam Amstel, stazione della linea ferroviaria Amsterdam – Utrecht
Amstel Gold Race, celebre corsa ciclistica

van Amstel, nome di un casato, conosciuto anche come van Aemstel